The Order puede hacer referencia a:

The Order, película estadounidense de 2001, protagonizada por Jean Claude Van Damme.
The Order, película estadounidense de 2003, protagonizada por Heath Ledger.
The Order, serie de televisión estadounidense de 2019, protagonizada por Jake Manley.
The Order: 1886, videojuego de 2015.